Энгельму́нд (умер в 739 году) — настоятель монастыря в Велсене. День памяти — 21 июня.

Святой Энгельмунд (Engelmund) получил образование в Англии и стал монахом в раннем возрасте. Затем его рукоположили во священники и он стал игуменом. Отправившись в страну фризов, он стал успешным проповедником вместе со святым Виллибрордом в Велсене, что около Харлема.

Святого Энгельмунда изображают как странствующего игумена с источником, исходящим из-под его посоха. Он почитаем во Фрисландии, к нему обращаются во время зубной боли.

Мощи святого находятся в соборе святого Бавона, Харлем.

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Roeder, H. (1956). Saints and Their Attributes, Chicago: Henry Regnery.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 Saints of June 21: Engelmund of Velsen
 Детальное описание предания и мощей святого Энгельмунда
 Образ

Святые Англии
Святые Нидерландов
Умершие в 739 году
Христианские святые VIII века
Католические святые